Витали́на И́горевна Бацара́шкина () — российская спортсменка (пулевая стрельба), двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета (10 м и 25 м), серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматического пистолета, чемпионка мира 2018 года в смешанных командных соревнованиях, заслуженный мастер спорта России.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
В раннем возрасте ходила на охоту вместе со своим дедом, в 10 лет научилась стрелять из ружья, но в итоге в своей дальнейшей профессиональной карьере предпочла пистолеты винтовке. Начала профессионально заниматься стрельбой в 12 лет. Тренируется под руководством Натальи Ивановны Кудриной.

Международные соревнования 
На международных соревнованиях Виталина Бацарашкина выступает в дисциплинах стрельба из пневматического пистолета на 10 м (AP40) и стрельба из пистолета на 25 м (SP). Первого крупного международного успеха Виталина Бацарашкина добилась на чемпионате Европы среди юниоров в Москве 2014 года, где она заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м, набрав в финале 179,2 очка. В том же году она выступает на чемпионате мира среди юниоров в Гранаде, где занимает второе место в стрельбе на 10 м со 198,2 очка в финале. В 2015 году на юниорском кубке мира в Зуле Виталина Бацарашкина занимает первое место в стрельбе на 10 м, набрав 200,2 очка в финале и второе место в стрельбе на 25 метров, набрав в финале одно очко. В том же году на чемпионате Европы среди юниоров в Мариборе Виталина Бацарашкина заняла первое место в стрельбе из пистолета на 25 м, набрав в финале 7 очков. Затем на этапе  в Габале она занимает второе место в стрельбе на 25 м, набрав в финале одно очко.

В 2018 году Виталина в паре с Артёмом Черноусовым выиграла золотую медаль чемпионата мира в смешанных командных соревнованиях.

1 июня 2021 года спортсменка завоевала бронзу чемпионата Европы по стрельбе из пистолета с 25 метров.

Выступление на Олимпиадах 

7 августа 2016 года на Играх в Рио-де-Жанейро неожиданно выиграла квалификацию, выбив 390 из 400 очков, ближайшие преследовательницы отстали на 3 очка. В финале Виталина сумела отыграть в предпоследней серии очко у гречанки Анны Коракаки и обеспечить себе серебро. Перед последней серией из 2 выстрелов Бацарашкина на два очка отставала от китаянки Чжан Мэнсюэ и не сумела навязать ей борьбу, набрав в итоге на 2,3 очка меньше, 197,1 очка. До Игр в Рио Бацарашкина ни разу не попадала в 10-ку на этапах Кубка мира и занимала 72-ю позицию в мировом рейтинге в этой дисциплине.

25 июля 2021 года одержала победу на Играх в Токио, завоевав первую золотую медаль для российской сборной.

27 июля 2021 на Олимпийских Играх в Токио завоевала серебряную медаль в паре с Артёмом Черноусовым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (микст).

30 июля 2021 на Олимпиаде в Токио стала двукратной олимпийской чемпионкой, выиграв золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Спортсменка заняла второе место в списке самых упоминаемых российских призеров на Олимпиаде.

Личная жизнь 
Во время Олимпиады в Токио спортсменка обмолвилась о предстоящей свадьбе. Её будущий муж — Иван Ильиных, тоже спортсмен, занимающийся стрельбой из винтовки. Пара знакома с 2014 года.

Имеет воинское звание лейтенанта. Во время соревнований на шее носит медальон с символом Школы Кота из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремленность.
 Медаль Республики Крым «За доблестный труд» (29 августа 2016) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремлённость, вклад в развитие отечественного спорта
 Орден Дружбы (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Виталина Бацарашкина 
 Vitalina Batsarashkina  — профиль на сайте Международной федерации спортивной стрельбы

Стрелки России
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европейских игр по стрельбе
Лейтенанты (Российская Федерация)
Награждённые медалью «За доблестный труд» (Крым)